Burg Hohenwart ist der Name folgender Burgen:

 Burg Hohenwart (Oberbayern), abgegangene Burg bei Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern, Deutschland
 Burgruine Hochwart (auch Hohenwart), Burgruine bei Köstenberg, Gemeinde Velden am Wörther See, Kärnten, Österreich

Siehe auch:
 Schloss Hohenwarth in Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern